Steine steht für

 Steine (Luckau), Ortsteil der Gemeinde Luckau im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Steine (Breslau), Ort im  Kreis Breslau
 Steine, Fluss in Polen und Tschechien (schlesischer Nebenfluss der Glatzer Neiße)
 Steine, deutscher Name des tschechischen Ortes Kamenná

Siehe auch:
 Stein (Begriffsklärung)
 Hohe Steine
 Lebende Steine
 Sechs Steine 
 Bunte Steine